Гренфелл () — английская фамилия:
 Гренфелл, Бернард (1869—1926) — британский египтолог и папиролог.
 Гренфелл, Уилфред (1865—1940) — британский врач, миссионер.
 Гренфелл, Фрэнсис (1841—1925) — британский военачальник и государственный деятель, фельдмаршал.
 Гренфелл, Фрэнсис Октавиус (1880—1915) — британский военный, обладатель креста Виктории.